Дивногорье — топоним:

 Дивногорье — возвышенность и музей-заповедник в Воронежской области.
 Дивногорье — хутор в Воронежской области.
 Посёлок Тубсанатория «Дивногорье» — посёлок в Воронежской области.
 Дивногорье — село в Ярославской области.